Sergej Vasiljevič Prjahin (), ruski hokejist, * 7. december 1963, Moskva, Rusija.

Prjahin je v sovjetski oziroma ruski ligi igral vseskozi za klub Krila Sovjetov, skupno je na 323-ih prvenstvenih tekmah dosegel 92 golov. Kot prvi sovjetski igralec je dobil dovoljenje za igranje v ligi NHL, kjer je tri sezone igral za klub Calgary Flames. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 45-ih tekmah, na katerih je dosegel tri gole.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 43
| 4
| 5
| 9
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 35
| 11
| 9
| 20
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 44
| 18
| 13
| 31
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 32
| 14
| 9
| 23
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 39
| 12
| 13
| 25
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 12
| 20
| 32
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 9
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 44
| 10
| 15
| 25
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 44
| 11
| 15
| 26
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 88/89
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 89/90
|
| 20
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salt Lake City Eagles
| IHL
| 89/90
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 90/91
|
| 24
| 1
| 6
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salt Lake City Eagles
| IHL
| 90/91
|
| 18
| 5
| 12
| 17
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 91/92
|
| 35
| 17
| 21
| 38
|
|
|
| 7
| 6
| 4
| 10
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 92/93
|
| 20
| 4
| 4
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 92/93
|
| 23
| 12
| 5
| 17
|
| 12
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 93/94
|
| 29
| 19
| 15
| 34
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 94/95
|
| 50
| 13
| 20
| 33
| -12
| 49
|
| 4
| 1
| 4
| 5
| +2
| 0
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 95/96
|
| 49
| 9
| 24
| 33
| -7
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 96/97
|
| 50
| 15
| 25
| 40
| +8
| 53
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 97/98
|
| 46
| 11
| 24
| 35
| +13
| 24
|
| 8
| 3
| 3
| 6
| -4
| 0
|-
| New Odži Sejši
| Japonska liga
| 98/99
|
| 19
| 6
| 10
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska 2. liga
| 99/00
|
| 23
| 4
| 5
| 9
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 771
| bgcolor="#7FFF00" | 219
| bgcolor="#7FFF00" | 284
| bgcolor="#7FFF00" | 503
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 424
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Salt Lake City Golden Eagles
Hokejisti Zürich SC Lions
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti New Odži Sejši Tomakomaj